Jaremtschuk ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Jaremtschuk (* 1962), ukrainischer Fußballspieler
 Marija Jaremtschuk (* 1993), ukrainische Sängerin
 Olessja Jaremtschuk (* 1991), ukrainische Journalistin und Schriftstellerin
 Roman Jaremtschuk (* 1995), ukrainischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Yaremchuk